«Канал» () — художественный фильм польского режиссёра Анджея Вайды. Лауреат специального приза Каннского кинофестиваля 1957 года. Второй фильм из трилогии Вайды о Второй мировой войне, куда также входят картины «Поколение» и «Пепел и алмаз».

По свидетельству Анджея Вайды, фильм был вдохновлён антисоветским стихотворением польского поэта Юзефа Щепанского «Czerwona zaraza» (Красная зараза).

Сюжет 
Фильм повествует о трагической судьбе группы бойцов Армии Крайовой во время Варшавского восстания 1944 г., которая пытается покинуть центр Варшавы через канализационные каналы.

В ролях 
 Тереса Ижевская — связная «Маргаритка»
 Тадеуш Янчар — подхорунжий «Баркас»
 Венчислав Глинский — поручик «Заноза»
 Станислав Микульский — «Стройный»
 Эмиль Каревич — поручик «Умный»
 Тереза Березовска — связная Халинка
 Тадеуш Гвяздовский — сержант «Костыль»
 Владек Шейбал — Михал
 Ян Энглерт — «Зефир»
 Здзислав Лесняк — «Маленький»
 Эва Вишневская
 Адам Павликовский
 Рышард Филипский —  (не указан в титрах) и др.

Примечания

Ссылки 
 
 Анджей Вайда о фильме Kanał 

Фильмы-драмы Польши
Фильмы Анджея Вайды
Экранизации произведений Ежи Стефана Ставиньского
Польские фильмы о Второй мировой войне
Чёрно-белые фильмы Польши
Фильмы на польском языке
Фильмы киностудии KADR